Gehresbach ist der Name folgender Gewässer:

 Gehresbach (Feller Bach), rechter Zufluss des Feller Bachs vor Im Scholenskopf, Ortsgemeinde Fell, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Gehresbach (Högenbach), rechter Zufluss des Högenbachs in Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Geresbach, linker Zufluss der Alf im Gebiet der Ortsgemeinde Hontheim, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz